Амброз: 

Фамилия 
 Амброз, Анатолий Константинович (1929—1985) — советский археолог.
 Амброз, Август Вильгельм (1816—1876) — немецкий музыкальный историк и критик композитор, пианист и педагог XIX века.
 Амброз, Тьерри (род. 1998) — французский футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити».

Имя 
 Амброз (имя)
 Бирс, Амброз Гвиннет (; 1842—1913) — американский писатель, журналист, автор юмористических и «страшных» рассказов.
 Флеминг, Джон Амброз (; 1849—1945) — английский учёный в области радиотехники и электротехники.

Топоним 
 Амброз — город США, город в штате Северная Дакота, расположенный в округе Дивайд.

См. также 
 Амброзия